Opiniepeiling (Engels: poll)

Aardrijkskunde
Poll (Nörvenich), gemeente in Duitsland
Pol (Limburg), ook wel Poll, een buurtschap in de gemeente Heel
Landgoed De Poll in Bussloo
De Poll (Bemmel), voormalig kasteel in Bemmel
De Poll (Glimmen), landgoed bij het Groningse Glimmen, waar een golfclub gevestigd is
De Poll, voormalig kasteel bij Huissen
Huis de Poll, havezate in Voorst

Dieren
Red poll, een rundveeras

Informatica
Polling (techniek), een van de methoden in de computertechniek om de in- en uitvoer te verzorgen

Media
Humo's Pop Poll, een populariteitsmeting door een Vlaams tijdschrift Humo

Personen met de achternaam Poll
Claudia Poll, Costa Ricaans zwemster
Evert van de Poll, Nederlands theoloog en predikant
Frederik van de Poll, Nederlands politicus
Graham Poll, Engels voetbalscheidsrechter
Jaap van der Poll, Nederlands atleet
K.L. Poll, Nederlands journalist en schrijver
Max Poll, Belgisch zoöloog
Willem van de Poll, Nederlands fotograaf
Willem Gerard van de Poll, Nederlands politicus
Willem Jan Marie van de Poll, Nederlands burgemeester
Van de Poll, naam van een Nederlands adellijk geslacht

Andere
Poll tax, een inkomensonafhankelijke Britse belasting
 Poll (film), een Duitse film uit 2010

Zie ook 
Pol (doorverwijspagina)
Pohl (doorverwijspagina)